Дориан Тань Даолян (, ютпхин: taam4 dou3 loeng4, пиньинь: Tán Dàoliáng; род. 22 декабря 1947, Пусан, Южная Корея) — гонконгский актёр, мастер боевых искусств.

После кинокарьеры Тань посвятил своё время изучению боевых искусств. Его учениками были известные личности, включая Юань Бяо, Лю Чжунлян, Цзинь Ган, Джонатан Кэ Куань, а также Шеннон Ли, дочь Брюса Ли.

Биография 
Тань Даолян родился 22 декабря 1947 года в городе Пусан, Южная Корея. Несмотря на это, у него есть китайские корни, так как его родители покинули материковый Китая, чтобы избежать Японо-китайской войны. В семь лет Тань начал изучать боевые искусства: тхэквондо, дзюдо, хапкидо и китайское кунг-фу. Из этих видов Тань больше всего любил тхэквондо, потому что это «позволяло полный контакт, спарринг и конкуренцию». Тань выиграл во многих чемпионатах, а также в чемпионате мира.

В 23 года начал преподавать тхэквондо в Национальном университете Тайваня. В течение этого времени Тань тренировал будущую звезду кунг-фу боевиков Джона Лю.

Кинокарьера 
В 1973 году боевой стиль Таня был замечен кинематографистами и, поэтому ему предложили сняться в фильме The Hero of Chiu Chow. После выхода фильма он продолжил сниматься в различных кинофильмах, тратя большую часть времени на преподавание боевых искусств. Так продолжалось до тех пор, пока к нему не пришла слава после фильма Джона Ву Рука смерти. Фильм также примечателен участием в нём тогда ещё не очень знаменитых актёров Гонконга: Джеки Чан, Саммо Хун и Юань Бяо. В 1985 году, после фильма Жар джунглей, Тань ушёл из кинематографа и переехал в Монтри-Парк, Калифорния, где открыл школу боевых искусств под названием Делон Тан. Шесть лет спустя Тань вернулся в кино в фильме Огнедышащий. Фильм был спродюсирован им и основан на его истории, которая выявляет общие черты с другим фильмом Таня 1977 года — Смертельные удары Шаолиня.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Тань Даолян на сайте hkmdb.com

Киноактёры Гонконга